Чемпионат мира по трековым велогонкам 1993 года прошёл с 17 по 29 августа в Хамаре (Норвегия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1993